Marene (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Cuneo
 Coregonus clupeaformis, een bepaald soort houting (volgens Fishbase)
 Houtingen of marenen, een vissengeslacht